Brule Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Brule Township (Brule County, South Dakota)
 Brule Township (Union County, South Dakota)